Chiesa di San Nicolao della Flüe a Lugano
 Chiesa di San Nicolao della Flue a Milano